Szőcs István (1917–1998) tanár, diákotthon-igazgató
 Szőcs István (1928–2020) erdélyi magyar író, kritikus, műfordító
 Szőcs István (1940) erdélyi magyar vegyészmérnök, műszaki szakíró, feltaláló
 Szőcs István (1943) vegyészmérnök, feltaláló

Lásd még
 Szőts István (1912–1998) Kossuth-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró